Roorback е девети студиен албум на хевиметъл групата Sepultura, който е издаден на 27 май 2003 г. от SPV/Steamhammer.

Състав 
 Дерик Грийн – вокали
 Игор Кавалера – барабани
 Андреас Кисер – китара
 Пауло Джуниър – бас

Песни

Позиции в класациите

Албум

Външни препратки 
 Официална страница 

Музикални албуми от 2003 година
Албуми на Сепултура